Imagine ( = sich etwas vorstellen, einbilden, ausmalen bzw. etwas denken) ist der Name verschiedener Werke und Organisationen.

In der Musik:
 ein Lied aus dem Jahr 1971 von John Lennon, siehe Imagine (Lied)
 ein Musikalbum aus dem Jahr 1971 von John Lennon, siehe Imagine (Album)
 ein Musikalbum aus dem Jahr 2008 von Armin van Buuren
 ein Musikfestival in Basel, siehe Imagine (Festival)

In Film und Fernsehen:
 einen Fernsehfilm von John Lennon und Yoko Ono aus dem Jahr 1972, siehe Imagine (Fernsehfilm)
 einen Film aus dem Jahr 2012, siehe Imagine (Film)
 eine seit 2003 ausgestrahlte britische Fernsehserie über Kunst, siehe Imagine (Fernsehserie)
 eine Filmproduktionsfirma, siehe Imagine Entertainment

Im Softwarebereich:
 eine Bildbetrachtungs-Software, siehe Imagine (Viewer)
 eine ursprünglich für den Commodore Amiga entwickelte Raytracingsoftware, siehe Impulse Imagine
 ein internationaler Nachwuchs-Programmierer-Wettbewerb, siehe Imagine Cup
 ein Spielesoftwareunternehmen, siehe Imagine Software
 eine GIS- und Fernerkundungssoftware von Leica Geosystems, siehe ERDAS IMAGINE

Sonstiges:
 ein Deduktionsspiel, siehe Imagine (Spiel)

Siehe auch: Imago (Zoologie), Plural: Imagines